Vicuña Mackenna pode se referir a:

Benjamín Vicuña Mackenna, político chileno do século XIX
Avenida Vicuña Mackenna, importante avenida da cidade de Santiago do Chile.
Vicuña Mackenna (estação), estação do metrô de Santiago do Chile.
Vicuña Mackenna (Argentina), município da província de Córdova, na Argentina.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos